San Enrique (Negros Occidental), een gemeente in de Filipijnse provincie Negros Occidental;
 San Enrique (Iloilo), een gemeente in de Filipijnse provincie Iloilo.